Владимир Викторович Аукштыкальнис (29 мая 1933, Саратов — 7 октября 2012, Москва) — советский и российский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1980).

Биография 
Владимир Аукштыкальнис родился в Саратове 29 мая 1933 года.

В 1959 году окончил театральную студию при Саратовском драматическом театре им. К. Маркса (педагог Н. А. Бондарев). По окончании студии был принят в труппу театра, где прослужил всю жизнь.

Умер 7 октября 2012 года в московской больнице.

Семья 
Дочь — актриса Лада Аукштыкальнис.

Признание и награды 
 Заслуженный артист РСФСР (1980).

Творчество

Роли в театре 

 «Горячее сердце» Островский — Хлынов
 «Красавец мужчина» А. Н. Островского — Олешунин
 1971 — «Идиот» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Яков Рубин — Фердыщенко
 «Солдатская вдова» Анкилов — Плетнёв
 «Проснись и пой» Дьярфош — Пишта
 «Святая святых» Ион Друцэ — Келин Абабий
 «Мы, нижеподписавшиеся» Александра Гельмана — Лёня Шиндин
 «Член правительства» Катерины Виноградской — Ефим Соколов
 «Макбет» Шекспира — Макдуф
 «Любовь и голуби» Владимира Гуркина — Вася Козякин
 «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова — Стёпа Лиходеев
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Фирс
 «Ленинградский проспект» Исидора Штока — Борис Забродин
 «Чти отца своего» Виктора Лаврентьева — Севка
 «Дети Ванюшина» С. А. Найдёнова — Щёткин
 «Зойкина квартира» М.Булгакова — Абольянинов
 Горький «На дне» — Костылёв
 «Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега — Капитан
 «Женитьба Фигаро» Бомарше — Садовник Антонио
 1994 — «Игра королей» Павла Когоута. Режиссёр: И. Сабо — Склепович
 2003 — «Завтрак у предводителя» И. Тургенева. Режиссёр: Игорь Коняев — Пехтерьев
 2008 — «Гамлет» Шекспира, режиссёр Марина Глуховская — Священник
 2010 — «Женитьба» по Н. В. Гоголю. Режиссёр: Антон Коваленко — Анучкин
  — «Чудо Святого Антония» Мориса Метерлинка. Режиссёр: Ансар Халилуллин — Аббат

Роли в кино 
 1965 — Верность — эпизод (нет в титрах)
 1970 — Без права на пощаду
 1988 — Хлеб — имя существительное
 1989 — 14 красных избушек — Берданщик, колхозный сторож

Примечания

Ссылки 

Выпускники Саратовской театральной школы